Il doppio del torneo di tennis Espinho Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Álex López Morón che hanno battuto in finale Álex Calatrava e Bernardo Mota 4-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (semifinali)
 Álex Calatrava /  Bernardo Mota (finale)

 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (Campioni)
 Clinton Ferreira /  Régis Lavergne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 1997